West Haven (Connecticut)
West Haven (Utah)
West Haven-Sylvan
Beach Haven West

Desambiguações de topônimos